Valérie Chevalier (1988-), une actrice et romancière québécoise ;
 Valérie Chevalier (1964-), la directrice générale de l'Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie.